Круп'як — українське прізвище. Відомі носії:
 Круп'як Іван Степанович (1948) — український астролог, ведучий, педагог.

Примітки